Перото може да се отнася до:

 Перото – неиздадено списание, чийто собственик и редактор е Едгар Алън По
 Перото – годишни литературни награди на Националния център за книгата към Националния дворец на културата, учредени през 2015 г.
 Перото – литературен клуб към Националния дворец на културата, създаден по инициатива на Мирослав Боршош и Светлозар Желев

Вижте също 
 Перо (пояснение)

Пояснителни страници